Гільперт () — прізвище німецького походження.

 Карл Гільперт (1888 —1947) — німецький воєначальник часів Третього Рейху
 Даніель Гільперт (1981) — німецький хокеїст

Німецькі прізвища